Реихан Ангелова (Јамбол, 23. јул 1986 — Софија, 25. август 2005), познатија само као Реихан била је бугарска поп-фолк певачица.

Дискографија

Албуми 
 -{Биз икимиз есмерис}- (2001)
 -{Рейхан и орк. Кристал}- (2002)
 -{Биз шекерис}- (2003)
 -{Инан севгилим}- (2003)
 -{В памет на Рейхан}- (2005)

Спотови

Тв верзије 

Рођени 1986.
Умрли 2005.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи